Eryx (Sicilië), een berg op Sicilië
 Eryx (stad), een stad in het westen van Sicilië
 Eryx (mythologie), een mythologisch persoon die op die berg geboren zou zijn
 Zandboa's (Eryx), een geslacht van slangen